Ды́мов (Ды́мова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Дымов, Адам Гафарович (1878—1937) — советский общественный и политический деятель, просветитель.
 Дымов, Александр Максимович (1899—1972) — советский учёный-химик.
 Дымов, Вадим Георгиевич (род. 1971) — российский предприниматель и политический деятель.
 Дымов, Георгий Степанович (1930—1989) — бригадир комплексной бригады треста «Запорожгражданстрой», Герой Социалистического Труда.
 Дымов, Николай Георгиевич (род. 1954) — генерал-лейтенант ВС РФ.
 Дымов, Олег Григорьевич (1946—2016) — казахстанский государственный и общественный деятель.
 Дымов, Павел (род. 1993) — эстонский футболист.
 Дымов, Семён Дмитриевич (1895—1979) — Герой Социалистического Труда.



Псевдонимы 
 Ефим Дымов — псевдоним Фишеля Исааковича Пустильника.
 Осип Дымов — псевдоним Иосифа Исидоровича Перельмана.
 Феликс Дымов — псевдоним Феликса Яковлевича Суркиса.

Другое 
 Дымов (компания) — российский производитель мясных изделий.

См. также 
 Дымовка